

Cinema 
 Linea di sangue (Bloodline) – film del 1979 diretto da Terence Young
 Bloodline – film del 2004 diretto da Keith Coulouris e David Schrader 
 Bloodline – film del 2005 diretto da Antwan Smith 
 Bloodline – film del 2008 diretto da Bruce Burgess
 Bloodline – film 2010 diretto da Edo Tagliavini
 Bloodline – film del 2013 diretto da Peter Berg 
 Bloodline – film del 2013 diretto da Matt Thompson 
 Bloodline – film del 2013 diretto da David Easton
 Bloodline – film del 2019 diretto da Henry Jacobson

Letteratura 
 Linea di sangue (Bloodline) – romanzo di Sidney Sheldon del 1977
 Bloodline – romanzo di F. Paul Wilson del 2007

Musica 
 Bloodline – gruppo musicale statunitense
 Bloodline – gruppo musicale svedese
 Bloodline – album di Glen Campbell del 1976
 Bloodline – album dei Recoil del 1992

Televisione 
 Bloodline – serie televisiva statunitense del 2015

Videogiochi 
 Bloodline – videogioco del 2005

Altro 
 The Bloodline – stable di wrestling attiva nella WWE

Pagine correlate 
 Bloodlines